Джастин Абделькадер (; ) — американский хоккеист. Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года.

Игровая карьера 
Начинал играть за команду из университета Мичиган. В 2007 году выиграл с ними главный кубок NCAA.

На Драфте НХЛ 2005 был выбран клубом «Детройт Ред Уингз» во втором раунде под общим 42-м номером.

В конце сезона 2007/2008 подписал контракт с «Детройтом». 4 июня 2008 года, когда «Ред Уингз» выиграли Кубок Стэнли, Абделькадеру посчастливилось подержать кубок. Его имя не было выгравировано на кубке, так как он не сыграл ни одного матча в плей-офф.

Регулярный сезон 2008/2009 почти полностью провёл в фарм-клубе «Детройта» в АХЛ — «Гранд-Рапидс Гриффинс» — и набрал 52 (24+28) очка в 76 играх. В плей-офф НХЛ 2009 года Абделькадер заменил травмированного Томаша Копецки. 30 мая 2009 года забил свой первый гол в карьере НХЛ, команде «Питтсбург Пингвинз» в финале Кубка Стэнли. Свой второй гол забил в следующем матче серии. Абделькадер стал первым новичком, который забил в двух играх подряд в финале Кубка Стэнли, после Дино Сисарелли, который сделал это в 1981 году.

Летом 2010 года продлил контракт с клубом на два года.

14 сентября 2012 года Абделькадер подписал четырёхлетний контракт с «Детройтом» на сумму $ 7,2 млн.

В сезоне 2014/15 установил личный рекорд по заброшенным шайбам (23) и очкам (44), сыграв в 71 встрече.

Осенью 2015 года продлил контракт с «Ред Уингз» до конца сезона 2022/23, подписав 7-летний контракт на сумму $ 29,75 млн.

Статистика

Клубная

Международная

Личная жизнь 
Фамилия Абделькадер арабского происхождения. Его дед по отцу Юсуф Абдула Кадир (Сокращённо: Джозеф Абделькадер), в возрасте 19 лет эмигрировал из Иордании в США, в город Маскигон, где позже он познакомился с польской девушкой по имени Сюзи.

Примечания 

Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты США
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки ХК «Цуг»
Игроки ХК «Лугано»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»